Населението на Френска Гвиана е 283 539 души през 2019 г.

Численост

Възрастова структура 
(2000)
 0 – 14 години: 31% (мъже – 27 116 / жени – 25 902)
 15 – 64 години: 64% (мъже – 59 690 / жени – 50 621)
 над 65 години: 5% (мъже – 4694 / жени – 4582)
(2010)
 0 – 14 години: 35,2% (мъже – 41 524 / жени – 39 491)
 15 – 64 години: 60,7% (мъже – 67 955 / жени – 71 971)
 над 65 години: 4,1% (мъже – 4345 / жени – 5155)

Коефициент на плодовитост 
 2000 – 3,94
 2010 – 3,37
 2019 – 3,63

Расов състав 
 12% – бели
 66% – мулати или негри
 12% – азиатци
 10% – други

Език 
Официалният език на Френска Гвиана е френски.

Религия 
 2000
 80% – християни
 20% – мюсюлмани, индуисти, будисти, юдеи

География на Френска Гвиана
Френска Гвиана